Ахмадалиев — фамилия; имеет женскую форму Ахмадалиева.
 Ахмадалиев, Бегали Расулович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ахмадалиев, Муроджон Кахарович (род. 2 ноября 1994 года, Чуст, Наманганская область, Узбекистан) — узбекский профессиональный боксёр, чемпион Азии-2017.